Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны в Красном Береге — памятник в деревне Красный Берег Жлобинского района Белоруссии.

История 
Мемориал, являющийся памятником республиканского значения, был торжественно открыт в июне 2007 года. Комплекс был спроектирован творческой группой под руководством заслуженного архитектора Республики Беларусь, лауреата Ленинской премии — Леонида Менделевича Левина. Творческому коллективу в составе Леонида Левина, Александра Финского и Светланы Катковой, участвующих в создании мемориала, была присуждена Государственная премия Республики Беларусь (Указ Президент Республики Беларусь А. Лукашенко от 30 августа 2011 года). Строительные работы выполнила компания «Трест 40», детская скульптура отлита на минском заводе «Отменное литьё».

Именно в деревне Красный Берег располагался один из крупнейших детских донорских концлагерей, где находились дети в возрасте от восьми до четырнадцати лет, которых насильно отнимали у матерей близлежащих районах Белорусской ССР. У детей брали кровь для немецких солдат и офицеров, а тех, кто оставался жив, отправляли в Германию.

Описание 

Центром монументальной композиции является «Площадь Солнца», от которой по всему яблоневому саду расходятся аллеи в виде лучей. Одна из аллей — «Луч Памяти» чёрного цвета — является главным входом в мемориал и проходит через «Мёртвый класс», который представляет собой 21 белоснежную школьную парту, учительский стол и классную доску. Перед входом в класс стоит бронзовая фигурка исхудавшей девочки-подростка. На чёрной доске текст из письма ребёнка — предсмертное письмо-завещание 15-летней Кати Сусаниной отцу. Его нашли, когда разбирали кирпичную кладку разрушенной печи в одном из домов в освобождённом районном центре Лиозно Витебской области. Сама девочка погибла в фашистском рабстве 12 марта 1943 года, в день своего пятнадцатилетия. На тыльной стороне классной доски изображена карта Белоруссии, где отмечены ещё 16 концентрационных лагерей (донорских), в которых содержались дети.

Далее, за школьной доской, расположена часть мемориала, названная «Площадь Солнца», где создан белый парусник, символизирующий мечты детей, которым не суждено было сбыться. За парусником расположены 24 белых стелы, в которых вмонтированы детские рисунки в виде витражей. Сами рисунки были выполнены детьми в послевоенное время.

Примечания

Литература 
 Красны Бераг. Некранутая рэчаіснасць. Кніга першая./Аляксандр Пабалавец; — Барк, 2016. — 204 с.: іл. Тыраж 99 экз. ISBN 978-985-7065-56-1
 Красны Бераг. Людзі, іх лёсы і справы. Кніга другая./Аляксандр Пабалавец; артыкулы Л.Рэйдэр, А. Хлапкова і М. Шуканава. — Барк, 2017. — 192 с.: іл. Тыраж 99 экз. ISBN 978-985-7065-72-1
 Красны Бераг. Шануй бацькоў сваіх. Кніга трэцяя /Аляксандр Пабалавец; — ПАМвыдат, 2019. — 108 с.: іл.

Ссылки 
 Всем детям — жертвам войны — посвящен мемориал в Красном Береге 
 Мемориал «Памятник детям-жертвам Великой Отечественной войны» в деревне Красный Берег 
 НЕОБЫЧНЫЕ ПАМЯТНИКИ (ДЕТЯМ ВОЙНЫ) 
  Культурно-художественное описание мемориального комплекса в Красном Береге 

детям — жертвам Великой Отечественной войны, Красный Берег
жертвам Великой Отечественной войны, Красный Берег
Жлобинский район
Здания и сооружения, построенные в 2007 году
Появились в 2007 году в Белоруссии
Скульптуры 2007 года
Скульптуры по алфавиту
2007 год в Гомельской области
2000-е годы в Гомельской области